Адамполь — название населённых пунктов:
 
 Адамполь — деревня в Новогрудском районе Гродненской области Белоруссии.
 Адамполь — село в Старосинявском районе Хмельницкой области Украины.